Real Men (nummer) - single van Joe Jackson
 Real Men (album) - album van John S. Hall en Kramer 
 Real Men (film) - Amerikaanse film uit 1987
 Real Men (Britse televisieserie) - detectiveserie
 Real Man (Koreaanse televisieserie) - variety show